Sky Valley ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sky Valley (Georgia)
 Sky Valley (Kalifornien)